Niels Lund Chrestensen ist der Name folgender Personen:

* Niels Lund Chrestensen (Gärtner, 1840) (1840–1914), dänischer Gärtner und Unternehmensgründer
 Niels Lund Chrestensen (Gärtner, 1940) (* 1940), deutscher Gärtner, Manager und Diplomat